Аввакумов () — русская фамилия, образованная от имени . Известные носители:

Аввакумов 
 Аввакумов, Валентин Александрович (род. 1959) — тубист и музыкальный педагог.
 Аввакумов, Илья Семёнович (1900—1980) — советский архитектор.
 
 
 Аввакумов, Юрий Игоревич (род. 1957) — российский архитектор, художник, куратор.

